Pojem Světlice má více významů:
 Světlice (raketa) – raketa určená k osvětlení
 Světlice (květina) – rod rostlin
 Světlice barvířská
 Světlice (Humpolec), část města Humpolec v okrese Pelhřimov